A Equipe Síria de Copa Davis representa Síria na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Syrian Arab Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Síria)

Siria